За́поведи блаже́нства (макаризмы, от  — счастливый, блаженный) — согласно христианскому вероучению, это часть заповедей Иисуса Христа, произнесённая им во время Нагорной проповеди и дополняющая десять заповедей Моисея. Заповеди блаженства вошли в Евангелие от Матфея и от Луки ( и ) и впоследствии в богослужебное употребление.

Своё название заповеди блаженства получили исходя из того, что следование им при земной жизни ведёт к вечному блаженству в последующей вечной жизни.

Десять заповедей и Заповеди блаженства 
В представлении христианства, Десять заповедей ограничиваются тем, что запрещают делать то, что греховно, в то время как Заповеди блаженства учат тому, как можно достигнуть христианского совершенства (святости). Десять заповедей даны были в ветхозаветные времена, чтобы удерживать людей от зла. Заповеди же блаженства даны христианам, чтобы показать им, какие душевные расположения должны они иметь, дабы приближаться к Богу и обретать святость.

Девять евангельских заповедей о блаженствах по Мф 5, 3-11 
 Блаженны нищие духом (), ибо их есть Царство Небесное ().
 Блаженны плачущие (), ибо они утешатся.
 Блаженны кроткие (), ибо они наследуют землю.
 Блаженны алчущие и жаждущие правды (), ибо они насытятся.
 Блаженны милостивые (), ибо они помилованы будут.
 Блаженны чистые сердцем (), ибо они Бога узрят.
 Блаженны миротворцы (, в ранних славянских текстах — смиряющиеся, в Остромировом ев. ), ибо они будут наречены сынами Божиими.
 Блаженны изгнанные за правду (, букв. «подвергшиеся преследованиям из-за праведности», в Остромировом ев. ), ибо их есть Царство Небесное.
 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

На церковнославянском языке по Мф 5:3-11 
В современной Елизаветинской Библии:

Заповеди блаженства по Лк 6, 20-23 
В синодальном переводе:

 Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь.
 Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах.

В переводе Кузнецовой:

 Радуйтесь, бедные! Царство Бога ваше.
 Радуйтесь, кто голоден теперь! Бог вас насытит.
 Радуйтесь, кто плачет теперь! Вы будете смеяться.
 Радуйтесь, когда люди вас ненавидят и когда изгоняют, оскорбляют и чернят ваше имя — и всё это из-за Сына человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости! Вас ждёт на небесах великая награда!

В переводе Аверинцева:

 Блаженны нищие, ибо ваше Царство Божие.
 Блаженны алчущие ныне, ибо вы будете насыщены.
 Блаженны плачущие ныне, ибо вы посмеетесь.
 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас, и оклевещут, и подвергнут имя ваше бесчестию из-за Сына Человеческого; радуйтесь в тот день и ликуйте, ибо вот, велика награда ваша на небе!

В современных переводах, учитывающих библейскую критику, в первом макаризме по Лк ничего не говорится о духе.

«Горе вам» 
Относительно малоизвестен тот факт, что в Евангелии от Луки () Иисус Христос противопоставляет заповедям блаженства «заповеди горя», напротив:

 Горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение (славянский текст — яко отстоите утешения вашего).
 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете.
 Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.

Критика текста 
Поскольку макаризмы дошли до нас в двух версиях (по Мф и по Лк), то в библеистике исследуется вопрос об исторической реконструкции источника. Метод истории форм позволяет достоверно определить наличие в общем первоисточнике лишь трёх макаризмов:

 Блаженны нищие, ибо их есть Царство Божие.
 Блаженны скорбящие, ибо они утешатся.
 Блаженны алчущие, ибо они будут насыщены.

Толкование 
При толковании особенно часто вызывает споры первая заповедь по : «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

 В святоотеческом толковании под нищим духом понимается тот, кто стремится стяжать важнейшую христианскую добродетель — смирение, кто не противостоит Духу Божию своей гордостью, но открыт для познания Бога верой. Святитель Иоанн Златоуст в беседе XV толкования на Евангелие от Матфея говорит: «Что значит: нищие духом? Смиренные и сокрушённые сердцем». С этим толкованием соглашается святитель Филарет Московский и прибавляет, что «нищета телесная может послужить к совершенству нищеты духовной, если христианин избирает её добровольно, для Бога». Блаженный Иероним Стридонский в «Толковании на Евангелие от Матфея» сопоставляет эту цитату с цитатой из Псалтири «И смиренных духом спасёт» (Пс. 33:19) и указывает на то, что Господь не проповедует нищету материальную, а нищету духовную, говорит о тех людях, которые бедны по воле Духа Святого. Также блаженный Иероним говорит, что Спаситель говорил через Исайю относительно нищих духовно: «Господь помазал Меня благовествовать нищим» (Ис. 61:1). Святитель Игнатий Брянчанинов в своём труде «Аскетические опыты» говорит о том, что нищета духа — это смиренное понятие о себе, вызванное видением падения человечества. Также святитель указывает на то, что «нищета духа рождает следующее за ним блаженство: „плач“. „Плач“ — благочестивая печаль верной души, глядящейся в зеркало Евангелия, видящей в этом зеркале бесчисленные свои греховные пятна».
 Древнерусское слово «нищий», гр. πτωχός, однако, не обозначало человека бедного, но того, кто открыто просит о том, чего ему не хватает: денег ли, одежды, еды, или, другим словом, «побирается». И в данном случае обозначает человека, который стремится к приобретению не материальных, а духовных ценностей, о даровании Духа. Современный перевод этих слов соответствует понятию «блаженны побирающиеся Духом», что отвечало бы, например, и словам Серафима Саровского о том, что «в стяжании этого-то Духа Божиего и состоит истинная цель нашей жизни христианской… Стяжание все равно, что приобретение».

 В работе «Жизненная драма Платона» Владимир Сергеевич Соловьёв сравнил Заповеди блаженства с парадоксами Сократа. «Я знаю, что ничего не знаю» — «Блаженны нищие духом». «Я хочу узнать истину» — «Блаженны алчущие и жаждущие правды». «Я плачу о том, что я не знаю истины» — «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»…

 Ещё одно толкование встречается у А. Бергсона. Он толкует эту фразу так: "блаженны нищие «по велению своего духа», то есть те, кто сам, по своей воле отказывается от своего богатства. «Прекрасное не в том, чтобы быть лишённым собственности, и даже не в том, чтобы самому себя лишить её, а в том, чтобы не почувствовать лишения». Намерение данной заповеди заключается в том, "чтобы вызвать некоторое состояние души, и «не для бедных, а для себя богатый должен отдать своё богатство». Этот вариант перевода «подтверждается как древними толкованиями, так и наблюдениями над семантикой текстов Кумрана, между тем как традиционная передача „нищие духом“ ведёт к недоразумениям». В книге И. C. Свенцицкой дано более подробное разъяснение в этом духе знаменитых изречений из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (5.3-6). Они имеют аналогии в Евангелии от Луки и в Евангелии от Фомы (в последнем они приведены в виде отдельных, не связанных друг с другом изречений). Сопоставление этих трёх евангелий позволяет ясно представить себе, как использовались изречения разными авторами: «…блаженны нищие {21}, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь» (Лк. 6.20-21). «Иисус сказал: Блаженны бедные, ибо ваше царствие небесное; Иисус сказал: Блаженны вы, когда вас ненавидят (и) вас преследуют. И не найдут места там, где вас преследовали; Иисус сказал: Блаженны те, которых преследовали в их сердце; это те, которые познали Отца в истине. Блаженны голодные, потому что чрево того, кто желает, будет насыщено» (Фома. 59, 72, 73).
В основе всех этих эсхатологических обещаний лежит возглашение блаженства нищим (в смысле бедным, в первую очередь, трудящимся, страдающим от нищеты, а не занимающимся нищенством, в особенности — профессионально, а также христианам, называвшимся тогда по-арамейски «нищие»), голодным, преследуемым. Выражение Матфея «нищие духом» соответствует также и подобному выражению из кумранской рукописи (один из вариантов чтения — кроткие духом). Одно из объяснений этого выражения — «нищие по духу» (то есть добровольно). Кроме того, христиане времени жизни самого Иисуса Христа назывались не христианами, а «нищими». Речение «блаженны кроткие…» не повторяет смысл предыдущего речения «блаженные нищие по духу», а восходит к ветхозаветному псалму: «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира» (Пс. 36.11).

Заповеди блаженства и заповеди горя дополняют друг друга.

 Блаженны нищие, ибо ваше есть царствие Божие.
 Горе вам, богатые, ибо вы уже получили своё утешение.

 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь.
 Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете.

 Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь.
 Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете.

Примечания

Литература 
 
 
 Заповеди о блаженствах в Библии на сайте «Библия-Центр»
 Иисус Христос. Жизнь и учение: Книга 2. Нагорная проповедь. Глава 2. Заповеди блаженств. Митрополит Иларион (Алфеев)
 Заповеди блаженств: Мф. 5:1-12 — статья священника Константина Пархоменко на сайте azbyka.ru
 Dodd C. H. The Beatitudes: a form-critical study. Grand Rapids: Eerdmans, 1968.
 Aune, David Edward. The Westminster Dictionary of New Testament and early Christian literature. Louisville; London: Westminster John Knox Press, 2003, pp. 75-78.

Христианство
Заповеди
Евангелие от Матфея
Евангелие от Луки
Нагорная проповедь
Религиозные своды правил поведения